Panasonic Corporation (tot 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.) ('s werelds grootste elektronicaconcern)
 Konosuke Matsushita, Japans industrieel en oprichter van Matsushita Electric
 Masaharu Matsushita, Japans zakenman (huidig erebestuursvoorzitter bij Matsushita)
 Masayuki Matsushita, Japans zakenman (huidig vicebestuursvoorzitter bij Matsushita)
 Hiro Matsushita, Voormalig autocoureur en zakenman
 Toshihiro Matsushita,  Japans voetballer
 Shinichi Matsushita, Japans componist
 Isao Matsushita, Japans componist, muziekpedagoog en dirigent. Matsushita studeerde van 1973
 Naoki Matsushita, Japans voetballer